L'édition masculine 2001 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 23 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Juan Carlos Ferrero remporte l'épreuve de simple, Donald Johnson et Jared Palmer celle de double.

Lauréats 
Juan Carlos Ferrero remporte son  en simple en battant en finale Carlos Moyà. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. L'Espagnol soulève ainsi son  de la saison après Dubaï et Estoril.

En double, la paire américaine Donald Johnson - Jared Palmer remporte son  en battant en finale la paire espagnole Tommy Robredo - Fernando Vicente. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2001
Sport en Espagne en 2001
Barcelone
Barcelone
2001 en Catalogne